Уличная трасса Баку () — гоночная городская трасса в столице Азербайджана Баку, которая построена в районе Бакинского приморского бульвара. На этой трассе в 2016 году был проведён Гран-при Европы Формулы-1, а начиная с 2017 года проводятся ежегодные Гран-при Азербайджана.

История

2016 
В декабре 2013 года руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что в 2016 году на территории Азербайджана впервые пройдёт Гран-при Формулы-1. В 2016 году состоялся Гран-при Европы. Соревнования длились 3 дня: 17—19 июня. 17 июня прошли две тренировки, каждая из которых длилась полтора часа, 18 июня прошла одна тренировка и квалификационные заезды, а 19 июня состоялась сама гонка. Места на пьедестале заняли Нико Росберг, выступавший под номером 6 от команды Mercedes, Себастьян Феттель, выступавший под номером 5 от команды Ferrari, и Серхио Перес, выступавший под номером 11 от команды Force India. В Баку Pirelli привезла шины Medium, Soft и SuperSoft, в квалификации использовались только SuperSoft. В конце каждого дня 2016 Formula 1 Grand Prix of Europe проходили развлекательные концерты. 17 июня перед зрителями выступал Chris Brown, 18-го — Enrique Iglesias, 19-го — Pharrell Williams. Трасса «Баку» была разработана Германом Тильке. Длина круга составила чуть больше шести километров, движение по ней происходит против часовой стрелки.

Трасса прошла окончательное инспектирование в мае 2016 года, директор FIA Чарли Уайтинг объявил об удовлетворении новой трассой.

2017 
2017 был первым годом, когда гонка была проведена под названием Гран-при Азербайджана. Гонка проходила с 23 по 25 июня. Первое место занял Даниэль Риккардо, выступавший под номером 3 от команды Red Bull Racing, второе место — Валттери Боттас под номером 77 от команды Mercedes, а третье место — Лэнс Стролл под номером 18 от команды Williams. Рекорд круга в гонке Формулы-1 установил в 2017 году Себастьян Феттель — 1:43,441. А самый быстрый круг по трассе проехал Льюис Хэмилтон тоже в 2017 году, в третьей части квалификации — 1:40,593. 23 июня перед зрителями выступал известный турецкий певец Таркан, 24-го выступили The Black Eyed Peas и Николь Шерзингер, а 25-го — Мэрайя Кэри.

2018 
В 2018 году в Азербайджане во второй раз состоялся Гран-при Азербайджана. Соревнования проходили с 27 по 29 апреля. Первое место занял Льюис Хэмилтон, выступавший под номером 44 от команды Mercedes, второе место — Кими Райкконен под номером 7 от команды Ferrari, третье место занял Серхио Перес под номером 11 от команды Force India Mercedes. По традиции в конце каждого дня проходили концерты. В первый день выступал Jamiroquai, а после него Afrojack. Суббота была представлена Кристиной Агилерой, после которой выступили Axwell / Ingrosso. А завершился уик-энд концертом Dua Lipa и Martin Solveig.

2019 
В 2019 году в Азербайджане в третий раз состоялся Гран-при Азербайджана (официально Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019)

Соревнования проходили с 26 по 28 апреля. Первое место занял Валттери Боттас из команды Mercedes, второе место — Льюис Хэмилтон, тоже из команды Mercedes, а третье место занял Себастьян Феттель из команды Ferrari. По традиции в конце каждого дня проходили концерты. Во второй день гоночного уикенда выступила Jessie J, а завершился уик-энд концертом Cardi B.

2020 
Гран-при Азербайджана 2020 года официально отменён.

Решение об отмене пятого по счету гоночного уик-энда «Формулы-1» в Баку было принято после долгих обсуждений с правительством Азербайджанской Республики, а также руководством «Формулы-1» и Международной автомобильной федерацией (FIA). Данное решение было принято в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19 и основывалось на экспертных рекомендациях, предоставленных соответствующими государственными органами.

2021 
Соревнования проходили с 4 по 6 июня. Это был четвёртый Гран-при Азербайджана в истории и пятый Гран-при на этой трассе, учитывая Гран-при Европы 2016 года. Победителем гонки стал Серхио Перес, это была первая победа мексиканца в сезоне. Второе место занял  Себастьян Феттель из команды Aston Martin. А третье место занял Пьер Гасли из команды AlphaTauri.

Гран-при Азербайджана прошел без зрителей. Также на этапе Формулы-1 в Баку не было концертной программы.

2022 
Гран-при Азербайджана 2022 года проходил 10—12 июня. Это был пятый Гран-при Азербайджана в истории и шестой зачётный Гран-при чемпионата мира на этой трассе. Поул-позицию выиграл Шарль Леклер из команды Ferrari.

В гонке победил Макс Ферстаппен из команды Red Bull, вторым финишировал Серхио Перес из команды Red Bull, а третьим — Джордж Расселл из команды Mercedes.

Победители

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Удачный Баку для Росберга

Гран-при Азербайджана
Гран-при Европы